Die Football League One 2006/07 war die dritte Spielzeit der englischen Football League One, gleichzeitig die 15. Saison der zweithöchsten Spielklasse der Football League nach Einführung der Premier League und 80. Drittligaspielzeit insgesamt. Drittligameister wurde Scunthorpe United und daneben stiegen das zweitplatzierte Bristol City sowie nach Play-off-Erfolgen gegen Oldham Athletic und Yeovil Town der drittplatzierte FC Blackpool in die Football League Championship auf.

Für die drei Aufsteiger nahmen in der folgenden Drittligasaison 2007/08 die drei in der Tabelle unten rangierenden Zweitligisten Southend United, Luton Town und Leeds United die Plätze ein. Aus der Football League One mussten der FC Chesterfield, Bradford City, Rotherham United und der FC Brentford absteigen. Anstelle dieser vier Klubs nahmen in der folgenden Spielzeit 2007/08 der Viertligameister FC Walsall, die dahinter rangierenden Hartlepool United und Swindon Town sowie der Play-off-Sieger Bristol Rovers die freien Positionen ein.

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Play-off-Spiele zur Teilnahme an der Football League Championship

Torschützenliste

Weblinks 
 England 2006-07 (RSSSF)
 English Football League Tables

Einzelnachweise und Fußnoten 

2006/07
Fußballsaison 2006/07